Leo Stein (1861-1921) – librettista e drammaturgo austriaco
Leo Stein (1872-1947) – critico d'arte statunitense, fratello di Gertrude Stein